Aterui – asteroide
Aterui – importante capo militare del popolo Emishi dell'VIII secolo